В статье описывается распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в Свердловской области. COVID-19 является опасным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом SARS-CoV-2. Свердловская область — один из лидирующих субъектов Российской Федерации по числу заболевших. 16 июля 2021 года число случаев заболевания в Свердловской области превысило 100 000, 3 января 2022 года — превысило 200 000. 1 февраля 2022 года количество смертей, вызванных COVID-19, превысило 10 000 человек.

Первый случай заболевания был подтверждён 17 марта 2020 года — у девушки, которая прилетела в Екатеринбург из Италии.

Руководство Свердловской области борется с распространением COVID-19, используя различные меры. Основным документом, регламентирующим указанные меры, является указ Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», принятый 18 марта 2020 года. С момента принятия до 23 января 2022 года в Указ вносились изменения 75 раз (57 раз в 2020 году, 16 - в 2021, 2 - в 2022), что отражало изменения в подходах к борьбе с инфекцией.

События в Свердловской области 
 Вечером 17 марта 2020 года губернатор Евгений Куйвашев сообщил о первом подтверждённом случае заболевания на территории Свердловской области — в Екатеринбурге заболела и была госпитализирована в ГКБ № 40 девушка, вернувшаяся из Италии. Девушка вернулась в Екатеринбург 12 марта после круиза по Средиземному морю. В СМИ была высказана возможная причина того, что вирус был обнаружен с таким опозданием — так как возвращающихся из дальнего зарубежья в Екатеринбург транзитом через Москву не проверяют ни в Москве, ни в Кольцово.
 18 марта 2020 года Губернатор Свердловской области подписал указ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», ставший основным документом, регламентирующим ограничения в Свердловской области, связанные с коронавирусной инфекцией. До 12 апреля введён запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Жителям, вернувшимся из неблагополучных по коронавирусу стран, проживающим с ними гражданам, а также лицам, имеющим предписания Роспотребнадзора, необходимо обеспечить самоизоляцию, сообщить о себе властям и незамедлительно обращаться к медикам при появлении симптомов.
 Впервые с марта 2021 года в указ Губернатора Свердловской области «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» были приняты изменения:
 13 октября 2021 года — были внесены поправки об ограничении гражданам, не имеющих прививок или не переболевших COVID-19, доступа в ряд зданий, строений, сооружений: с 25 октября — в государственные и муниципальные органы власти, библиотеки, музеи, выставочные центры, объекты физкультуры и спорта; c 8 ноября — в театры, концертные залы, кинотеатры, дома культуры, салоны красоты, базы отдыха, санатории и т. д.
 22 октября — была введена самоизоляция на дому для граждан старше 65 лет (за исключением имеющих QR-код и ряда иных категорий)
 27 октября — установлены ограничения для граждан, не имеющих прививок или не переболевших COVID-19 или имеющими противопоказания к прививке и имеющими актуальный отрицательный ПЦР-тест, доступа в ряд зданий, строений, сооружений: государственные и муниципальные органы власти, организации общепита (кроме работающих «на вынос»), организации сферы культуры и спорта, торговые центры и кинотеатры, объекты розничной торговли (кроме аптек и магазинов первой необходимости), парикмахерские, салоны красоты, бани, базы отдыха, санатории, детские центры и т. д. Запрещены работа общепита с 23 часов до 6 часов и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан. Введена самоизоляция на дому для граждан старше 60 лет (за исключением имеющих QR-код и ряда иных категорий).

Скончавшиеся от коронавируса известные люди 
 Дмитрий Дегтярёв, министр АПК и потребительского рынка Свердловской области
Илья Строков, фотограф, основатель собственной фотошколы
Александр Николаев, тренер по боксу
Сергей Завацкий, хирург областного онкологического диспансера
 Анна Пастухова, правозащитница, руководитель «Екатеринбургского Мемориала»
 Олег Хан, предприниматель, основатель сети магазинов «Купец» 
 Елена Лозовская, преподавательница факультета журналистики Уральского федерального университета
 Юрий Субботин, учёный-математик, член-корреспондент РАН
 Александр Колпаков, доктор технических наук, профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники УрФУ 
 Галина Арбузова, депутат Екатеринбургской городской думы

Примечания 

Здравоохранение в Свердловской области
2020 год в Свердловской области
2021 год в Свердловской области
Пандемия COVID-19 в Свердловской области
Пандемия COVID-19 в России по административно-территориальным единицам